Satzbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil

von Orten:
 Satzbach (Thyrnau), Dorf der Gemeinde Thyrnau im Landkreis Passau, Bayern
 Niedersatzbach, Weiler der kreisfreien Stadt Passau, Niederbayern

von Gewässern:

 Satzbach (Donau), linker Zufluss der Donau an der Löwmühle, Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau, Bayern 
 Satzbach (Regen),  rechter Zufluss des Regen bei Zenzing, Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern